Иван Лядов:
 Лядов, Иван Григорьевич (1926—1945) — Герой Советского Союза, сержант.
 Лядов, Иван Матвеевич (1814—1882) — русский купец; исследователь Шуйской истории, археологии, этнографии и статистики.
 Лядов, Иван Михайлович (1917—2001) — Герой Советского Союза, командир отделения разведки, сержант.